Élisabeth de Burgh est un patronyme qui peut désigner :

 Élisabeth de Burgh, reine d'Écosse ;
 Élisabeth de Burgh, comtesse d'Ulster, petite nièce de la précédente.

Homonymie dynastique